Sadowie est le nom de plusieurs localités polonaises :
 gmina de Sadowie, dans le powiat d'Opatów, dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Sadowie, village et chef-lieu de cette gmina
 Sadowie, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Sadowie, village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Sadowie, village du powiat de Będzin, dans la voïvodie de Silésie
 Sadowie, village du powiat de Zawiercie, dans la voïvodie de Silésie